ИЭМЗ — экспериментально-механические и электромеханические заводы России.
 Ижевский электромеханический завод «Купол» — завод в городе Ижевске.
 Ишимбайский экспериментально-механический завод — завод в городе Ишимбае.